18-й чемпионат мира и одновременно 29-й чемпионат Европы по хоккею с шайбой проходил во Франции (Группа В), с 10 марта по 17 марта 1951 года.

Турнир проходил в один круг.

Результаты матчей

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1951

Ссылки 

 Хоккей: Малая энциклопедия спорта. Москва. Физкультура и спорт.1990

1